Kápolnapuszta A Fejér megyei Gánt községhez tartozó elpusztult település
 Kápolnapuszta A Zala megyei Zalakomár községhez tartozó bivalyrezervátumáról ismert település